Александрия «Элли» Деберри (; род. 26 октября 1994 года) — американская актриса. Первая значимая роль — в сериале «Тру Джексон» в роли Кэмми, была приглашённой звездой в двух эпизодах сериала «Танцевальная лихорадка!» на канале Disney Channel. Известна также по роли Пейзли Хаундстут в сериале «Высший класс».

Детство 
Родилась 26 октября 1994 года в Хьюстоне, штат Техас. Самая младшая из трёх детей в семье. В возрасте 4 лет была моделью. Появляясь в многочисленных рекламных роликах, в том числе «Rainforest Cafe», «Барби», «Король бургеров», «Church’s Chicken», «Game of Life», «Hasbro Smoochie Pups» и «Memorial Hermann Hospital».

Начало карьеры 
Актёрская карьера официально началась в 2001 году, когда она сыграла цветочницу в телевизионном фильме «The Way She Moves». В том же году снялась в роли гостя «Бриттани» в шоу «It’s a Miracle». В 2003 году была приглашена на роль гостя в сериале «I’m with her» как молодая Алекс. Первая работа в театральном фильме состоялась в 2007 году — роль Сары Педерсен в фильме «Love and Mary». В 2009 году снялась в эпизоде сериала «Тру Джексон» в роли Кэмми, также сыграла роль в сериале «АйКарли». Снялась в двух эпизодах сериала «Танцевальная лихорадка!» «Meatball it Up» и «Hook It Up» на канале Disney Channel. В настоящее время снимается в комедийном сериале «Высший класс» в роли Пейзли Хаундстут с Чайной Энн Макклейн, Сиеррой Маккормик, Джейком Шортом, Стефани Скотт и Карлоном Джеффри.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Hasbro
Дети-модели США